Ulyanovsk puede referirse a varios conceptos :
Ulyanovsk : Ciudad rusa,centro administrativo del óblast de Uliánovsk, y ciudad natal de Vladímir Lenin; 
Ulyanovsk: El óblast; 
Ulyanovsk: El Aeropuerto Vostochny de Ulyanovsk;  
Ulyanovsk: El club de fútbol Volga de Ulyanovsk; 
Ulyanovsk: Planta mecánica de Ulyanovsk . Lugar de fabricación de sistemas antiaéreos motorizados como el ZSU Shilka , 2K12 Kub , 9K37 Buk y el Tunguska M1;   
Ulyanovsk: Portaaviones de propulsión nuclear Proyecto 1143.7  Cancelado; 
Universidad de Uliánovsk.: Universidad Técnica Estatal de Uliánovsk; o
Escuela de Aviación Civil de Uliánovsk: Escuela Superior de Aviación Civil de Uliánovsk.